Iljassow ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Michailowitsch Iljassow (1926–2005), sowjetischer Hochspringer
 Nijas Anwarowitsch Iljassow (* 1995), russischer Judoka